

Patronyme 

 François-Xavier Clédat (1946 - ), chef d’entreprises français ;
 Françoise Clédat (1942 - ), poétesse française ;
 Jean Clédat (1871 - 1943), égyptologue, archéologue et philologue français ;
 Léon Clédat (1851 - 1930), philologue et paléographe français ;
 Madeleine Clédat (1884-1979), angliciste et traductrice française, devenue Madeleine Cazamian par son mariage, en 1908,  avec Louis Cazamian.

Toponyme 

 Clédat, village abandonné situé sur la commune de Grandsaigne, en Corrèze (France).

Patronyme français
Patronyme limousin
Patronyme corrézien